Atmosfera — camada de gases em volta de um corpo celeste
 Atmosfera (unidade) — unidade de pressão
 Atmosfera da Lua
 Atmosfera de Júpiter
 Atmosfera de Marte
 Atmosfera estelar
 Atmosfera extraterrestre
 Atmosfera da Terra
 Atmosfera de Urano
 Atmosfera de Vênus
 Atmosfera padrão
 Atmosfera semântico-pragmática
 Atmosfera técnica
 Atmosphere — dupla musical de hip-hop.

Desambiguações de astronomia
Desambiguações de música